Александр Владимирович Авдеев (род. 1959 год, Сибирцево, Черниговский район, Приморский край, РСФСР, СССР) — российский политик. Глава Артёмовского городского округа в 2016—2020 гг..

Биография 
Родился в 1959 году в посёлке Сибирцево Черниговского района Приморского края. С 1977 по 1979 годы проходил службу в рядах Советской армии. В 1980 году поступил и в 1988 году окончил факультет промышленного гражданского строительства ДВПИ им. Куйбышева, по специальности «Инженер-строитель». В 2003 году прошёл переподготовку в ПИППККГС, факультет ГМУ, «Экономика и управление».

Трудовую деятельность начал в 1984 году плотником 3 разряда, затем работал мастером. В 1987—1989 годах — старший инженер кафедры «Строительные конструкции и материалы» ДВПИ им. Куйбышева. В 1989 году — производитель работ РСУ Управления торговли. В 1989—1992 годах — инженер I категории, затем ведущий инженер Инженерного центра ДальНИИС.

В 1992 году работал в ряде частных фирм заместителем директора, начальником цеха автосервиса. В 1992—1995 годах — заместитель заведующего, начальник отдела коммунального хозяйства, и. о. заместителя главы, глава администрации Первореченского района Владивостока.

С января по март 1995 года — заместитель директора Экологического внедренческого производственного ремонтно-строительного центра по капитальному строительству. Затем, до октября 1995 года — консультант отдела постоянных комиссий организационного управления аппарата Думы Приморского края.

С ноября 1995 по ноябрь 1996 года — заместитель директора ООО «Мурман» по строительству.

С декабря 1996 по 1998 год — заместитель управляющего городом, председатель комитета по санитарной очистке города Владивостока. Затем, до 2001 года — заместитель директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» города Владивостока.

С марта 2001 года — глава администрации посёлка Угловое. С 2004 года, после упразднения посёлка и его присоединения к Артёму — начальник территориального управления «Угловое» (до 2010 года), заместитель (до 2015 года), первый заместитель (2015—2016) главы администрации Артемовского городского округа.

С сентября 2016 года, после избрания Владимира Новикова депутатом Государственной думы — и. о. главы Артёмовского городского округа. 24 ноября 2016 года по результатам конкурса избран главой Артёмовского городского округа. 20 февраля 2020 года сложил полномочия главы городского округа.

Награды 
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»

Семья 
Женат, имеет двух взрослых дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Артёмовского городского округа
 Биография на сайте ПримаМедиа

Главы администрации Артёмовского городского округа (Приморский край)
Выпускники Дальневосточного государственного технического университета